Wiktoria Arciszewska – polska aktorka
 Maria Arciszewska – poseł na Sejm PRL V i VI kadencji
 Melania Arciszewska − polska działaczka polityczna i społeczna na emigracji
 Dorota Arciszewska-Mielewczyk – polska polityk
 Elżbieta Arciszewska-Piontkowska – polska działaczka społeczna